Il toponimo Ching'ombe può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Ching'ombe, comune del distretto di Mkushi
Ching'ombe, comune del distretto di Petauke